Huna kan avse:

 Huna (folk) – de heftaliter som invaderade Indien i mitten på 400-talet

Personer
 Rudolf Huna (född 1980), en slovakisk ishockeyspelare